Entre 8 de março e 3 de abril de 1989 foi realizada a 24ª edição da Taça Brasil. Por conta de atraso no calendário, a fase inicial não pode ser realizada no ano de 1988 e contava inicialmente com 16 times, e posteriormente esse número passou para 20 times  e teve como campeão o Sirio. Essa foi a última edição da Taça Brasil, que foi substituída pelo Campeonato Nacional de Basquete Masculino.

Participantes

Tabela

Primeira fase 
A primeira fase do torneio deveria ter vinte equipes - porém, a Associação Atlética da Bahia desistiu - divididas em quatro grupos, com 5 integrantes e teve como sedes as cidades de Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e Santo André. Nesta fase classificavam-se os 3 primeiros colocados de cada grupo.

Grupo A 
Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, 8 a 12 de março de 1989
 

 * Nota: o jogo entre Clube de Campo Rio Claro e Flamengo foi interrompido faltando 3min17s porque uma das tabelas quebrou e não havia reserva.

Grupo B 
Ginásio do Colégio Marista em Taguatinga, 8 a 12 de março de 1989

Grupo C 
Ginásio do Sírio em São Paulo, 8 a 13 de março de 1989

Grupo D 
Ginásio do Pirelli em Santo André, 8 a 11 de março de 1989

Semifinal 
A fase semi-final contou com os 12 times classificados da fase anterior, divididos em 2 grupos com 6 integrantes e teve como sede as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Assim como na fase anterior, nesta classificavam-se os 3 primeiros colocados de cada grupo para o hexagonal final.

Grupo E 
 Ginásio do Sírio, em São Paulo, 15 a 19 de março de 1989

Grupo F 
Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro, 17 a 21 de março de 1989

Hexagonal final 

O hexagonal final teve como sede a cidade de Franca, com os jogos sendo realizados no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes.

Classificação 

O primeiro critério de desempate é o confronto direto

Ver também 
 Novo Basquete Brasil
 FIBA Liga das Américas

Ligações externas 
Site Oficial da LNB
Fantasy Basketeria (Game do NBB)

1988
Basquetebol de 1988 no Brasil